Vandeputte ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Vandeputte (* 1963), französischer Fußballspieler
 Aurèle Vandeputte (* 1995), belgischer Mittelstreckenläufer
 Robert Vandeputte (1908–1997), belgischer Minister und Gouverneur der Belgischen Nationalbank